Induktor (lateinisch: inducere = „auslösen“, „veranlassen“, „induzieren“) steht für:

 einen Bestandteil von Induktionsgeräten oder rotierenden elektrischen Maschinen, siehe Induktor (Elektrotechnik)
 einen Signalstoff, siehe Induktor (Genetik)
 Enzyminduktor in der Biochemie, siehe Enzyminduktion

Siehe auch:
 Induktivität (Bauelement), ein elektrisches Bauelement, das sich mit dem Begriff der Induktivität beschreiben lässt, elektrisch eine solche repräsentiert

 Induktion (Begriffsklärung)